Enrique Bour (Buenos Aires, Argentina; 1904- Ibídem; 1984) fue un músico y flautista argentino.

Carrera
Destacado músico de la época de oro del tango argentino, Bour, sobresalió por sus técnicas en el momento de interpretar melodías tangueras, milongas y vals.

Se inició profesionalmente en el Teatro Colón donde integró varios grupos orquestales. También fue docente de teoría musical y solfeo.

En 1936 integró el Cuarteto del 900, siempre con Elvino Vardaro pero con Feliciano Brunelli al piano y Aníbal Troilo en el bandoneón. Junto con este hicieron actuaciones en importantes emisoras del momento como fue Radio Mitre. Entre sus interpretaciones más famosas este El pillete, tango de Graciano De Leone y Amalia, mazurca de Brunelli y Vardaro. También ofició como el representante del grupo musical.

Luego se dedicó a su carrera como representante hasta su muerte en 1984 de causas naturales a los 80 años.

Referencias

Enlaces externos
 https://www.youtube.com/watch?v=18KMBpyJ9KE

Músicos de Argentina
Flautistas de Argentina